Вапедия ( от WAP и Wikipedia) — WAP-сайт, обеспечивающий удобный просмотр статей Википедии посредством устройств с маленьким экраном: мобильных телефонов и PDA. Сайт обеспечивает доступ к самым лучшим новым статьям, что достигается сочетанием прокси-образного функционирования сайта и наличия локальной базы статей. Таким образом, с одной стороны достигается быстрый поиск последних версий статей, а с другой стороны обеспечивается наименьшая загрузка и трафик серверов Википедии. Сайт Вапедия был запущен в 2004 году и работал до осени 2013 года.

Стандартные страницы Википедии слишком велики для удобного просмотра и навигации на устройствах с маленьким экраном, поэтому в Вапедии большие страницы разделены на небольшие секции. Для экономии трафика и увеличения скорости работы разрешение изображений, встречающихся на страницах Википедии, уменьшается до размера экрана устройства. В дополнение Вапедия использует независимую от Википедии поисковую машину. Вапедия поддерживает WML и современный XHTML. Необходимый формат для каждого устройства определяется автоматически. Статьи извлекаются из независимой базы данных.

Для Android было создано приложение Wapedia с удобным интерфейсом для доступа к Википедии.

См. также 
 Wikipedia Zero
 Энциклопедия

Примечания

Литература

Ссылки 

 Вапедия



Википедия
Сайты, появившиеся в 2004 году